Klin kan syfta på följande:

 Klin, ort i Moskva oblast, Ryssland

Naturvetenskaper
Inom naturvetenskaperna betecknar klin en övergång. Som exempel kan anföras:
 en kraftig förändring av exempelvis temperatur med höjd eller vattendjup (se termoklin och språngskikt)
 en kraftig skillnad i salthalt mellan olika vattenmassor i havet, haloklin
 inom biologin en gradvis skillnad i utseende hos en art beroende på utbredning (se Klinal variation).